Кочин:

Топоним 
 Кочин (княжество) — индийское княжество в Мадрасском президентстве, столица Кочин
 Кочин (Коччи) — город в индийском штате Керала.
 Кочин (аэропорт) — международный аэропорт в Недумбассери, недалеко от г. Коччи (Кочин), Индия.
 Кочин (Кучи) — название в европейской литературе XVII—XVIII веков южной части Дайвьета.

Фамилия 
 Кочин, Владимир Анатольевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Кочин, Георгий Евгеньевич (1897—?) — советский историк.
 

 Кочина, Пелагея Яковлевна (1899—1999) — советский физик-гидродинамик.

Прочее 
  — астероид, названный в честь Н. Е. Кочина и П. Я. Кочиной.

Примечания